Lucio Roscio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Roscio (embajador).— Embajador en el año 438 a. C.
 Lucio Roscio (monetalis).— Triunviro de la moneda a finales del siglo II a. C.
 Lucio Roscio Eliano Mecio Céler.— Cónsul sufecto en el año 100.
 Lucio Roscio Eliano Páculo.— Cónsul en el año 187.
 Lucio Roscio Eliano Páculo Salvio Juliano.— Cónsul en el año 223.
 Lucio Roscio Fabato.— Político y militar, legado de Julio César en las Galias.
 Lucio Roscio Otón.— Político originario de Lanuvium.